In de Bijbel:
 Baruch (zoon van Neria), secretaris van de Bijbelse profeet Jeremia
 Baruch (boek), een deuterocanoniek Bijbelboek

Als achternaam: 
 Friedl Baruch (1905 - 1995), Nederlandse verzetsman, politicus en journalist
 Jacques Baruch (1917 - 1996), Nederlands arts en politicus
 Kurt Baruch (1913 - 2001), Nederlandse verzetsstrijder en beeldhouwer
 Robbert Baruch (1967), Nederlands politicus en bestuurder
 Ruth-Marion Baruch (1922–1997), Amerikaanse fotografe
 Tamar Baruch (1959), Nederlandse actrice

Als voornaam: 
 Baruch Spinoza (1632 - 1677), Nederlands wijsgeer
 Baruch Samuel Blumberg (1925 - 2011), Amerikaans wetenschapper en Nobelprijswinnaar
 Baruch Kimmerling (1939 - 2007), Israëlisch wetenschapper
 Baruch Hagai (1944), Israëlisch sporter
 Robert Moszkowicz (1953), jurist, noemde zich enige tijd Baruch Moszkowicz
 Baruch Goldstein (1956), Israëlisch terrorist